Гарцони — итальянская фамилия

Известные носители:

 Гарцони, Джованна (1600—1670) — художница
 Гарцони, Леонардо (1543—1592) — философ, иезуит
  (1730—1790) — лингвист, исследователь курдского языка.